Als Verhaltenswissenschaften werden unterschiedliche akademische Fachrichtungen bezeichnet, und zwar insbesondere:

 die Verhaltensbiologie
 die Verhaltensanalyse
 die Kognitionswissenschaft und Teile der Neurowissenschaften
 die Psychologie
 die Sozialwissenschaften

Siehe auch:
 Verhalten (Psychologie)
 Verhalten (Biologie)
 Systemverhalten